Jersey Shore (plaats) - borough in de Amerikaanse staat Pennsylvania
Jersey Shore (televisieprogramma) -  Amerikaanse televisieserie